Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2007 года в I-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, которое прошло с 15 по 21 апреля в Китайском городе Цицикаре (Группа А) и в столице Словении Любляне (Группа В).

Регламент 
 По итогам турнира команды, занявшие в группах первое место, получают право играть в ТОП-дивизионе чемпионата мира 2008 года, а команды, занявшие в группах последнее место, выбывают во Второй дивизион чемпионата мира по хоккею с шайбой 2008.

Итоги турнира

Группа A 
   Сборная Франции вышла в ТОП-дивизион чемпионата мира 2008 года.
   Сборная Китая вылетела во второй дивизион чемпионата мира 2008 года.

Группа B 
   Сборная Словении вышла в ТОП-дивизион чемпионата мира 2008 года.
   Сборная Румынии вылетела во второй дивизион чемпионата мира 2008 года.

Участвующие команды 
В чемпионате принимали участие 12 национальных команд — 9 из Европы и три — из Азии. Сборная Словении и сборная Казахстана вылетели из ТОП-дивизиона. Сборная Румынии и сборная Китая перешла из второго дивизиона, остальные — с турнира первого дивизиона 2006 года.

Группа А

Группа В

Турнир

Группа A (Цицикар, Китай)

Таблица

Результаты

Группа В (Любляна, Словения)

Таблица

Результаты

Итоги

Ссылки 
 Официальные результаты и статистика. Группа A 
 Официальные результаты и статистика. Группа B 

Хоккей
1
Хоккей
Хоккей
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Китае
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Словении
Хоккей
Хоккей
Хоккей
Хоккей